Twedt, plaats in Duitsland (Deens:Tved)
 Tved (Denemarken), plaats in Denemarken
 Tved (parochie, Svendborg) 
 Tved (parochie, Syddjurs) 
 Tved (parochie, Thisted)